Все эти статьи касаются одного географического термина, но отражают различные его проявления.

 Ажек (река) — река в Хостинском районе города Сочи, впадающая в реку Сочи.
 Ажек (водопад) — водопад, расположенный на реке Ажек при впадении её в реку Сочи.
 Ажек (посёлок) — посёлок, расположенный в устье реки Ажек.
 Ажек (хребет) — горный хребет, расположенный по правому берегу реки  Сочи.